Жуа́н (; жовтень —) — португальський інфант. Представник Авіської династії. Народився у Лісабоні, Португалія. Первісток португальського короля Дуарте й арагонської інфанти Леонори. Спадкоємець португальського престолу. Названий на честь діда-короля  Жуана І, засновника династії. Помер у 3 річному віці. Похований у Батальському монастирі. Також – Жуа́н Португа́льський ().

Сім'я 

 Батько:  
 Матір: 
 Рідні брати і сестри:
  
  
  
  
 
  
  
 
 Дядьки і тітки по батьковій лінії:

Родовід

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Oliveira, Ana Rodrigues. Rainhas medievais de Portugal. [S.l.]: A Esfera dos Livros, 2010.
 Chronicon Lusitanum // España Sagrada, Tomo XIV, p. 420.

Посилання 

 

Португальські інфанти
Авіська династія
Поховані в Батальському монастирі